Miami Station peut désigner les lieux suivants  : 

 , la gare de Miami en Floride aux États-Unis.
  une communauté non-incorporée du comté de Carroll dans le Missouri aux États-Unis.
 , en , l'ancienne gare de Miami (Manitoba) au Canada, devenue un musée.

Voir aussi 
 Gare centrale de Miami, en , la gare de l'aéroport international de Miami.